Cet article est une liste de villes du Lesotho, classées par population :

Annexes

Sources

Liens externes 
 Bureau des Statistiques
  City Population

Lesotho

Liste en rapport avec le Lesotho